Кубок Словаччини з футболу 2013–2014 — 21-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словаччині. Титул вдруге здобув клуб Кошице.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2013

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2013

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2013

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 жовтня/5 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 жовтня/6 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 жовтня/5 листопада 2013

|}

1/2 фіналу

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словаччини на soccerway

2013—2014
Словаччина
Словаччина
2013 у словацькому спорті
2014 у словацькому спорті